Pablo Cuevas era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Daniel Altmaier.

In finale Oscar Otte ha sconfitto Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 6-2, 6-74, 6-4.

Teste di serie 

  Gilles Simon (primo turno)
  Pablo Cuevas (quarti di finale)
  Gianluca Mager (primo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)

  Roberto Carballés Baena (secondo turno)
  Alexei Popyrin (primo turno)
  Federico Coria (primo turno)
  Marco Cecchinato (secondo turno)

Qualificati 

  Elias Ymer (secondo turno)
  Hugo Gaston (primo turno)

  Roberto Cid Subervi (secondo turno)
  Renzo Olivo (primo turno)

Lucky loser 

  Ruben Bemelmans (primo turno)

  Arthur Cazaux (primo turno)

Wildcard 

  Quentin Halys (secondo turno)
  Harold Mayot (secondo turno)

  Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open du Pays d'Aix 2020